Открытый чемпионат Техаса 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является вторым в истории, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Грейпвайне с 20 по 26 августа 2012 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи впервые побеждает на турнире ассоциации, проведённом на открытой площадке с хардовым покрытием.
 Елена Янкович уступает свой 2й финал в сезоне и 15й за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марина Эракович выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Хезер Уотсон выигрывает 2й титул за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Техаса

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

США
Теннис
Август 2012 года
2012